Bożena Przemyślidka (ur. przed 1230; zm. 27 maja 1290 we Wrocławiu) – królewna czeska, margrabina brandenburska.

Życiorys 
Bożena (zwana także Beata, Beatrycze) była córką króla czeskiego Wacława I i jego żony Kunegundy Hohenstauf. W 1243 poślubiła margrabiego brandenburskiego Ottona. Jej posagiem były zapewne Górne Łużyce. Nie wiadomo czy margrabiowie brandenburscy uzyskali ten obszar jako wiano czy może jako zastaw. Bożena zmarła we Wrocławiu i została pochowana w miejscowym klasztorze klarysek.

Potomstwo 
Bożena i Otton III mieli sześcioro dzieci, do których należeli:
 Jan III Praski (ur. 1244; zm. 1268)
 Otto V Długi (ur. ok. 1246; zm. 1298)
 Albrecht III (ur. ok. 1250; zm. 1300)
 Otto VI Mały (ur. 1255; zm. 1303)
 Kunegunda (zm. ok. 1292)
 ∞ 1264–1269 Bela, książę Slawonii
 ∞ 1278 książę Limburgii Walram V (zm. 1290)
 Matylda (zm. 1316) ∞ 1266 książę zachodniopomorski Barnim I

Rodowód

Przypisy

Bibliografia 
 Čechura J., Mikulec J., Stellner F., Lexikon českých panovnických dynastií, Praha 1996, s. 166.
 Bahlcke J. (pod red.), Dzieje Górnych Łużyc. Władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX wieku, Warszawa 2007, s. 99-100, 102.
 Sommer P., Třeštík D., Žemlička J. (pod red.),Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 567.

Przemyślidzi
Urodzeni w XIII wieku
Zmarli w 1290